Nalliers ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Nalliers (Vendée)
 Nalliers (Vienne)